Санта Марија Јавиче има више значења:

 Санта Марија Јавиче (Истлан де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Јавиче (Танезе де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику